Os avares (também chamados abares ou  ábares) são um grupo étnico que habita o Cáucaso, especialmente o Daguestão, onde constituem o grupo étnico predominante. Falam avar, idioma caucasiano pertencente à família das línguas caucasianas do noroeste (anteriormente também referidas como nakh-daguestânicas).

Os avares povoaram a maior parte do Daguestão e boa parte das planícies vizinhas (Buynakskiy, Khasav'yurtovskiy e outras regiões). Também habitam a Chechênia, Calmúquia e outras áreas da Rússia, bem como do Azerbaijão (principalmente os rayons de Balakan e Zakatala), onde vivem 42.100 avares (1999) e da Geórgia (os avares do Kvareli, onde vivem 2.500).

Em 2002 os avares, que assimilaram diversos povos vizinhos que falavam idiomas semelhantes, totalizavam cerca de 1,04 milhões, dos quais 814.500 vivem na Rússia e mais de 750.000 no Daguestão. 32% deles vivem em cidades (cifras de 2002).

Ver também 
 Avares panônios
 Akhvakhs
 Canato Avar

Grupos étnicos do Daguestão
Grupos étnicos do Azerbaijão
Grupos étnicos da Geórgia
Povos do Cáucaso